Salvatierra de Esca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvatierra de Esca (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Salvatierra de Esca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar